Frasca ist der Familienname folgender Personen:

 Pauline Frasca (* 1980), australische Ruderin
 Pietro Frasca (1759–1829), Schweizer Anwalt, Politiker (FDP), Tessiner Grossrat und Staatsrat